Droga I/2 – droga I kategorii w Czechach
 Droga I/2 – droga krajowa I kategorii na Słowacji mająca początek w mieście Holíč w pobliżu granicy z Czechami i kończąca się w Čunovie (dzielnica Bratysławy) na granicy z Węgrami